Gądek – osada krajeńska w Polsce położona w województwie wielkopolskim

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Gądek – polski samorządowiec
 Anzelm Gądek – katolicki duchowny
 Kazimierz Gądek – polski entomolog
 Lidia Gądek – polska lekarka, działaczka samorządowa i polityk